La fontana Rosmini è un monumento di Rovereto (TN), dedicato al filosofo Antonio Rosmini, nato nella Città della Quercia nel 1797. 

È circolare, posizionata al centro di piazza Rosmini, dove è stata collocata nel 1895 in sostituzione della statua del filosofo che è stata collocata di fronte alla sua casa natale a metà del corso Rosmini.
Curata dalla Società di Abbellimento e dal comune di Rovereto ha un getto centrale alto tre metri e getti periferici che creano giochi d'acqua. È alimentata dall'acquedotto cittadino. 

Architetture di Rovereto
Fontane della provincia di Trento